

Botanique 
 Punga ou ponga, Cyathea dealbata, fougère dont le nom dérive du maori ponga ;

Culture 
 Punga, chanson de Klingande ;
 Punga ou pungi, clarinette des charmeurs de serpent indiens ;
 Punga, l'ancêtre des requins dans la tradition maorie.

Toponymes 

 Punga, village en Namibie ; 
 Punga, village de la commune de Cozieni, dans le județ de Buzău, en Roumanie ;
 Punga, village en Tanzanie ;
 Punga Mare (ou mer de Punga en français), mer d'hydrocarbures sur Titan (le satellite de Saturne), du nom du Maori Punga.

Sigle 
 PUNGA : Parti de l’Unité Nationale Gabonaise (Gabon)